4-й чемпионат мира по боксу среди женщин проходил с 18 по 23 ноября 2006 года в Нью-Дели (Индия).

Бои проходили в 13 весовых категориях. В чемпионате приняло участие 180 боксёрш, представлявших 32 национальные федераций.

Медалистки

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты (анг.)
 Результаты (анг.)

2006
2006 год в боксе
Чемпионаты мира в Индии
Ноябрь 2006 года
Спорт в Индии в 2006 году